Die Norwich Union Open 1974 waren ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 18. bis zum 22. November 1974 im Rahmen der Saison 1974/75 im Piccadilly Hotel im englischen London ausgetragen wurde. Vorjahressieger John Spencer verteidigte seinen Titel mit einem 10:9-Finalsieg über Ray Reardon, der dafür mit einem 130er-Break das einzige Century Break und somit zugleich höchste Break des Turnieres erzielte.

Preisgeld 
Namensgebender Sponsor war das Unternehmen Norwich Union.  Diesmal wurden 4.750 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es wurden elf Profispieler und fünf Amateure eingeladen, insgesamt also 16 Spieler. Diese ermittelten den Turniersieger strikt im K.-o.-System. Achtel- und Viertelfinale wurden im Modus Best of 9 Frames gespielt, das Halbfinale im Modus Best of 17 Frames und das Finale im Modus Best of 19 Frames.

Finale 
Nach einem offenen Start konnte sich Spencer zur Mitte der Partie hin einen Vorsprung erarbeiten und ging mit 4:2 und 8:4 in Führung. Doch Reardon machte es nochmal spannend und glich zum 8:8 und anschließend zum 9:9 aus. Der Decider ging dann an den Titelverteidiger Spencer.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1974
Billardturnier in London
Sportveranstaltung in der City of Westminster